Хэннан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Хэннан, Скотт (род. 1979) — канадский хоккеист, защитник.
  (1906—1987) — британский политик, член парламента от лейбористской партии.
 Хэннан, Фиона (род. 1969) — австралийская баскетболистка и гандболистка.